Cosworth (Косворт) — инжиниринговая компания, специализируется на двигателях для спортивных и гоночных автомобилей. Компания была основана британскими гоночными инженерами Майком Костином и Кейтом Даквортом в 1958 году в Лондоне, название Cosworth родилось из объединения их фамилий (COStin and duckWORTH). Cosworth являлся подразделением Ford Motor Company, но на данный момент приобретён Джеральдом Форсайтом и Кевином Колховеном.

История
Двигатели Cosworth принимали участие в Гран-при Формулы 1: с  по  год под маркой Ford Cosworth, а с  по  и в - годах и как собственно Cosworth.

По количеству участий в Гран-при, побед, подиумов, быстрейших кругов, набранных очков за всю историю Формулы 1 моторы Cosworth уступают только двигателям Ferrari, а по количеству поул-позиций — на третьем месте после силовых агрегатов Ferrari и Renault (не путать с командой Renault).

Кроме того автомобили Ford с двигателями Cosworth участвовали и неоднократно побеждали на этапах чемпионата мира по ралли (WRC) — модели Sierra RS Cosworth/Sierra RS500 Cosworth/Sierra RS Cosworth 4x4 (с 1987 по 1992 год) и Escort RS Cosworth/Escort WRC (с 1992 по 1998 годы).

А в первом туринговом чемпионате мира (WTCC) 1987 года в командном зачёте первенствовал швейцарский коллектив Eggenberger Racing, выступавший на Ford Sierra RS Cosworth/Sierra RS500 Cosworth.

В сентябре 2009 года, на автосалоне во Франкфурте было объявлено, что компания Cosworth разработает двигатели для первого российского суперкара Marussia, выпуск которого планировалось наладить в 2010 году. Но проект не был реализован.

Статистика двигателей Cosworth в Формуле-1

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
Cosworth.com Официальный сайт 
Список типов двигателей Cosworth 
 Профиль на statsf1.com 
 Список поставщиков двигателей для Формулы-1 по сезонам 
 Статья об истории Cosworth, «журнал Автомотоспорт», №12, 1994«журнал Автомотоспорт» 
 

Поставщики двигателей Формулы-1
Компании Великобритании